Vetterlein ist der Familienname von

 Alisa Vetterlein (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Carl von Vetterlein (1836–1902), baltisch-russischer Bibliothekar und Staatsrat 
 Cornelia Vetterlein (1811–1862), siehe Künsberg#Neuzeit
 Emil Vetterlein (1856–1934), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD, USPD)
 Ernst Friedrich Vetterlein (1873–1950), deutscher Architekt und Professor für Städtebau an der TH Hannover
 Ernst Vetterlein (Veterinärmediziner), Veterinärmediziner 
 Kurt Vetterlein, deutscher Ingenieur und Kryptologe
 Laura Vetterlein (* 1992),  deutsche Fußballspielerin